Дачице — город и муниципалитет с расширенными полномочиями в районе Йиндржихув-Градец Южночешского края Чехии.
 Дачице — один из двух замков южночешского города Дачице, перестроенный в XIX веке в редком для архитектуры Чехии стиле ампир.